Чемпионат мира по фигурному катанию 1981 года был проведён Международным союзом конькобежцев 11—16 марта в Хартфорде, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 27 стран.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель Швейцарии Дениз Бильманн, среди мужчин представитель США Скотт Хамильтон, среди пар  представители СССР Ирина Воробьёва и Игорь Лисовский, представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин победили в танцах.

На этом чемпионате судейство осуществлялось по изменённой системе: теперь в итоговый результат обязательная программа поставляла 30% от её результата, короткая программа 20%, произвольная программа 50%. Место, занятое фигуристом в каждой программе, умножалось на соответствующий коэффициент и эти три цифры суммировались. Фигуристы занимали итоговое место на чемпионате в соответствии с этой суммой. Коэффициент для обязательной программы равнялся 0,6, для короткой программы 0,4, для произвольной 1,0. В парном катании коэффициент для короткой программы составлял 0,4, для произвольной 1,0. Баллы за выполнение программы выставлялись по 6-ти балльной системе.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины
Советская фигуристка Кира Иванова единственная из участниц выполнила тройной прыжок в короткой программе. Однако ошибки в произвольной не позволили претендовать даже на место в топ-10

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1981
Спортивные соревнования в Хартфорде (Коннектикут)
Март 1981 года